TV har flere betydninger:
 Forkortelse for television (dansk: Fjernsyn)
 IATA-kode for Transamerica Airlines
 .tv – et nationalt topdomæne reserveret til Tuvalu